
-{CAS}- može biti:

 Kalcijum-sulfid (-{CaS}-),  hemijska formula kalcijum-sulfida.
 Služba Hemijskih Abstrakta (-{CAS}-, engl. -{Chemical Abstracts Service}-), odsek Američkog Hemijskog Društva koje proizvodi bibliografske i hemijske baze podataka.
 -{CAS}- registarski broj (-{CAS}-, engl. -{CAS registry numbers}-), jedinstven numerički identifikator hemijskih jedinjenja, polimera, bioloških komponenata, smeša i legura.